Finkelgruen ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Finkelgruen (1876–1942), deutscher Kaufmann
 Peter Finkelgruen (* 1942), israelischer Rundfunkredakteur, Korrespondent und Autor